Браун (округ, Іллінойс)
 Браун (округ, Індіана)
 Браун (округ, Канзас)
 Браун (округ, Міннесота)
 Браун (округ, Небраска)
 Браун (округ, Огайо)
 Браун (округ, Південна Дакота)
 Браун (округ, Техас)
 Браун (округ, Вісконсин)